Příjmení Devlin nosí více významných osobností:

 Dean Devlin (* 1962) – americký scenárista, producent, televizní ředitel a herec
 Janet Devlin (* 1994) – severoirská zpěvačka, skladatelka a písničkářka
 Keith Devlin (* 1947) – anglický matematik a popularizátor vědy